Nom de dos comtes de Carcassona:
 Oliba I de Carcassona
 Oliba II de Carcassona i de Rasès